Josep Vives i Bracons (Sabadell 1902 - 1985), artista, dissenyador i promotor català
 Josep Vives i Campomar (Maó 1940) pintor menorquí
 Josep Vives i Codina (Callús, 1931 - Barcelona, 1993), botànic català
 Josep Vives i Gatell (Vilabella, 1988 - Barcelona, 1978), sacerdot català
 Josep Vives i Miret (Barcelona, 1903 - Barcelona, 1966), escriptor i historiador català
 Josep Vives i Puigpelat, entomòleg català
 Josep Vives i Solé (Montferri, 1928 - San Cugat del Vallès, 2015), sacerdot jesuita, filòsof i teòleg català